KParts est le nom d'une technique du projet KDE permettant d'utiliser des composants logiciels de manière très simple.

Le but 

Le but de KParts est de fournir une architecture logicielle claire et simple permettant de créer et d'intégrer facilement des composants logiciels.

L'utilisations de KParts permet d'ajouter facilement des fonctionnalités à un logiciel.

Histoire 

La technique KParts fut intégrée à la version 2.0 de KDE sortie en septembre 2000.

Cette technique a initialement utilisé, tout comme Bonobo du projet GNOME, l'architecture CORBA. Mais pour des raisons de performances, l'équipe de développeurs a créé sa propre technique.

Depuis sa création, KParts est de plus en plus utilisée au sein des applications KDE.

Les trois applications les plus célèbres utilisant KParts sont :
 Le gestionnaire de fichiers et navigateur Web Konqueror
 La suite bureautique KOffice
 Le gestionnaire d'informations personnelles Kontact

Voir aussi

Articles connexes 

 COM
 OLE
 UNO (modèle objet de OpenOffice.org)

Liens externes 
  Présentation de la technologie KParts
  Documentation de référence sur KParts

KDE

en:KDE Platform#KParts